__EXPECTED_UNCONNECTED_PAGE__

Allenatori di calcio (1) 
John Spencer, allenatore di calcio e ex calciatore scozzese (Glasgow, n.1970)

Allenatori di sci alpino (1) 
Dane Spencer, allenatore di sci alpino e ex sciatore alpino statunitense (Boise, n.1977)

Altisti (1) 
Levern Spencer, altista santaluciana (Castries, n.1984)

Arcieri (1) 
Galen Spencer, arciere statunitense (New York, n.1840 - Greenwich, † 1904)

Artisti marziali misti (1) 
Felicia Spencer, ex artista marziale mista canadese (Montreal, n.1990)

Attori (8) 
Abigail Spencer, attrice statunitense (Gulf Breeze, n.1981)
Bud Spencer, attore, nuotatore e pallanuotista italiano (Napoli, n.1929 - Roma, † 2016)
Chaske Spencer, attore statunitense (Oklahoma, n.1975)
Douglas Spencer, attore statunitense (Princeton, n.1910 - Los Angeles, † 1960)
Jesse Spencer, attore e musicista australiano (Melbourne, n.1979)
John Spencer, attore statunitense (New York, n.1946 - Los Angeles, † 2005)
Laura Spencer, attrice statunitense (Oklahoma City, n.1986)
Octavia Spencer, attrice statunitense (Montgomery, n.1970)

Calciatori (3) 
Alberto Spencer, calciatore ecuadoriano (Ancón, n.1937 - Cleveland, † 2006)
Brodie Spencer, calciatore nordirlandese (n.2004)
Howard Spencer, calciatore inglese (Edgbaston, n.1875 - Sutton Coldfield, † 1940)

Cantanti (3) 
Don Carlos, cantante giamaicano (Kingston, n.1952)
Jeremy Spencer, cantante e chitarrista britannico (Hartlepool, n.1948)
Tracie Spencer, cantante statunitense (Waterloo, n.1976)

Cestisti (7) 
Andre Spencer, cestista statunitense (Stockton, n.1964 - † 2020)
Dewarick Spencer, cestista statunitense (Mobile, n.1982)
Elmore Spencer, ex cestista statunitense (Atlanta, n.1969)
Felton Spencer, ex cestista statunitense (Louisville, n.1968)
Jack Spencer, cestista e allenatore di pallacanestro statunitense (Davenport, n.1923 - Davenport, † 2004)
Sidney Spencer, ex cestista statunitense (Hoover, n.1985)
Skylar Spencer, cestista statunitense (Inglewood, n.1994)

Climatologi (1) 
Roy Spencer, climatologo statunitense (n.1955)

Criminali (1) 
Brenda Ann Spencer, criminale statunitense (San Diego, n.1962)

Dirigenti d'azienda (1) 
Phil Spencer, dirigente d'azienda statunitense (Ridgefield, n.1968)

Filosofi (1) 
Herbert Spencer, filosofo britannico (Derby, n.1820 - Brighton, † 1903)

Giocatori di football americano (3) 
Chris Spencer, giocatore di football americano statunitense (Madison, n.1982)
Marquiss Spencer, giocatore di football americano statunitense (Greenwood, n.1997)
Shawntae Spencer, giocatore di football americano statunitense (Rankin, n.1982)

Giocatori di snooker (1) 
John Spencer, giocatore di snooker inglese (Radcliffe, n.1935 - Bolton, † 2006)

Giornalisti (1) 
Richard B. Spencer, giornalista e politico statunitense (Boston, n.1978)

Ingegneri (1) 
Percy Spencer, ingegnere e inventore statunitense (Howland, n.1894 - Newton, † 1970)

Marciatori (1) 
Edward Spencer, marciatore britannico (Salford, n.1881 - Isleworth, † 1965)

Matematici (2) 
Joel Spencer, matematico statunitense (Brooklyn, n.1946)
Thomas Spencer, matematico e fisico statunitense (n.1946)

Mercanti (1) 
Nicholas Spencer, mercante e politico inglese (Cople, n.1633 - Virginia, † 1689)

Militari (1) 
Henry Spencer, I conte di Sunderland, militare inglese (Althorp, n.1620 - Newbury, † 1643)

Montatori (1) 
Dorothy Spencer, montatrice e attrice statunitense (Covington, n.1909 - Encinitas, † 2002)

Nobili (25) 
Albert Spencer, VII conte Spencer, nobile inglese (Londra, n.1892 - Northampton, † 1975)
Alice Spencer, nobildonna inglese (Althorp, n.1559 - Harefield, † 1637)
Anne Spencer, baronessa Monteagle, nobildonna inglese (Althorp, n.1555 - Hengrave, † 1618)
Aubrey Spencer, nobile e vescovo anglicano britannico (n.1795 - † 1872)
Charles Spencer, III duca di Marlborough, nobile, politico e militare inglese (n.1706 - Munster, † 1758)
Charles Spencer, IX conte Spencer, nobile inglese (Althorp, n.1964)
Charles Spencer, nobile e politico inglese (n.1740 - † 1820)
Dorothy Savile, viscontessa Halifax, nobildonna inglese (Althorp, n.1640 - † 1670)
John Spencer, VIII conte Spencer, nobile britannico (Londra, n.1924 - Londra, † 1992)
Elizabeth Spencer, baronessa Hunsdon, nobildonna e poetessa inglese (Althorp, n.1552 - † 1618)
Frederick Spencer, IV conte Spencer, nobile e politico inglese (Londra, n.1798 - Brighton, † 1857)
George Spencer, II conte Spencer, nobile e politico britannico (Wimbledon, n.1758 - Althorp, † 1834)
George Spencer, IV duca di Marlborough, nobile, politico e militare inglese (n.1739 - Woodstock, † 1817)
George Spencer, nobile e vescovo anglicano britannico (Londra, n.1799 - † 1866)
Henrietta Spencer, nobildonna inglese (Wimbledon, n.1761 - Firenze, † 1821)
Henry John Spencer, nobile e diplomatico britannico (n.1770 - † 1795)
Jane Conyngham, nobildonna inglese (Londra, n.1826 - Isola di Wight, † 1900)
John Spencer, III conte Spencer, nobile e politico britannico (St. James's, n.1782 - Wiseton, † 1845)
John Spencer, V conte Spencer, nobile e politico britannico (n.1835 - † 1910)
Robert Spencer, IV conte di Sunderland, nobile (n.1701 - † 1729)
Robert Spencer, I barone Spencer di Wormleighton, nobile inglese (Althorp, n.1570 - † 1627)
Robert Spencer, nobile e politico inglese (n.1747 - † 1831)
Victor Spencer, I visconte Churchill, nobile e ufficiale inglese (Londra, n.1864 - Langlee House, † 1934)
William Spencer, II barone Spencer di Wormleighton, nobile inglese (Althorp, n.1591 - Althorp, † 1636)
William Robert Spencer, nobile e poeta inglese (n.1769 - † 1834)

Nuotatori (1) 
Joseph Spencer, nuotatore statunitense (n.1880 - † 1963)

Ostacolisti (2) 
Ashley Spencer, ostacolista e velocista statunitense (Indianapolis, n.1993)
Kaliese Spencer, ostacolista e velocista giamaicana (Westmoreland, n.1987)

Piloti motociclistici (1) 
Freddie Spencer, pilota motociclistico statunitense (Shreveport, n.1961)

Pittori (1) 
Stanley Spencer, pittore britannico (Cookham, n.1891 - Cliveden, † 1959)

Poeti (1) 
Anne Spencer, poetessa e attivista statunitense (Contea di Henry, n.1882 - Lynchburg, † 1975)

Politici (14) 
Charles Spencer, VI conte Spencer, politico inglese (Londra, n.1857 - Londra, † 1922)
Charles Spencer, III conte di Sunderland, politico inglese (n.1674 - † 1722)
John Spencer, I conte Spencer, politico britannico (Althorp, n.1734 - Bath, † 1783)
John Spencer, politico britannico (n.1708 - † 1746)
John Spencer, politico e nobile inglese (n.1455 - Althorp, † 1522)
John Spencer, politico e nobile inglese (n.1524 - Wormleighton Manor, † 1586)
John Spencer, politico e nobile inglese (n.1549 - Althorp, † 1600)
Richard V. Spencer, politico e militare statunitense (Waterbury, n.1954)
Robert Spencer, II conte di Sunderland, politico e militare inglese (Parigi, n.1641 - Althorp, † 1702)
Robert Spencer di Spencer Combe, politico e nobile inglese (Spencer Combe - † 1510)
Robert Spencer, I visconte Teviot, politico e nobile inglese (Althorp, n.1629 - † 1694)
Tom Spencer, politico britannico (Nottingham, n.1948)
William Spencer, politico e nobile inglese (n.1496 - † 1532)
Baldwin Spencer, politico antiguo-barbudano (Codrington, n.1948)

Presbiteri (1) 
John Spencer, presbitero e teologo inglese (Bocton, n.1630 - Cambridge, † 1693)

Produttori cinematografici (1) 
Clark Spencer, produttore cinematografico e imprenditore statunitense (Seattle, n.1963)

Rugbisti a 15 (2) 
Carlos Spencer, ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 neozelandese (Levin, n.1975)
John Spencer, rugbista a 15, dirigente sportivo e avvocato britannico (Grassington, n.1947)

Scrittori (3) 
Elizabeth Spencer, scrittrice statunitense (Carrollton, n.1921 - Chapel Hill, † 2019)
Robert Spencer, scrittore e blogger statunitense (n.1962)
Scott Spencer, scrittore statunitense (Washington, n.1945)

Velocisti (1) 
Emerson Spencer, velocista e ostacolista statunitense (San Francisco, n.1906 - Palo Alto, † 1985)

Wrestler (1) 
Charles Spencer, wrestler statunitense (Brooklyn, n.1977)

Senza attività specificata (1) 
Diana Spencer,  inglese (Sandringham, n.1961 - Parigi, † 1997)

Spencer